

Astronomia
11572 Schindler – asteroide della fascia principale

Persone
Allen Schindler – militare statunitense vittima di un caso di omofobia
 Alma Mahler Schindler – compositrice e pittrice austriaca
 Anton Felix Schindler – musicista e direttore d'orchestra austriaco
 Emilie Schindler – moglie di Oskar Schindler
 Oskar Schindler – imprenditore tedesco, noto per aver salvato più di 1000 ebrei dall'olocausto 
 Rudolf Schindler – architetto austriaco
 Rudolph Schindler – medico tedesco

Altro
 Schindler Group – compagnia che produce di ascensori e scale mobili